Dragon kan henvise til

 Dragon - beredent infanteri
 Dragon (rumskib) - et rumskib udviklet af SpaceX
 Dragon (One Piece) - en fiktiv person fra mangaen One Piece
 Dragon: Legenden om Bruce Lee - en kampsportsfilm